Nacho Vidal peut faire référence à :
 Nacho Vidal (né en 1973), acteur pornographique espagnol ;
 Nacho Vidal (né en 1995), footballeur espagnol.